En , Fokino désigne les villes suivantes :
 Fokino, ville du kraï du Primorie ;
 Fokino, ville de l'oblast de Briansk.

Homonymie de localités